Акіньшин Михайло Васильович — український художник

 Акіньшина Оксана Олександрівна — російська акторка